Алекса́ндр Миха́йлович Алекса́ндров:
 Александров, Александр Михайлович (1868—1921) — адвокат и общественный деятель, член IV Государственной думы от Екатеринославской губернии.
 Александров, Александр Михайлович (1907—1983) — советский дипломат.